Bunino (Fatej), localitat de la província de Kursk, a Rússia
 Bunino (Kastórnoie), localitat de la província de Kursk, a Rússia